Поза Азул има више значења:

 Поза Азул (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Поза Азул, Закаба (Сан Мигел Чикава), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Поза Азул (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Поза Азул (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Поза Азул, Пиједрас Клавадас (Искатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику